Existuje více nositelů příjmení Lebeděv (), Lebeděvová ():

 Alexandr Jevgeňjevič Lebeděv (* 1959) – ruský podnikatel
 Děnis Lebeděv (* 1979) – ruský boxer
 Gennadij Lebeděv (1940–2014) – sovětský cyklista
 Jurij Lebeděv (* 1951) – sovětský lední hokejista
 Pavel Lebeděv (1872–1933) – ruský a sovětský vojenský velitel
 Pjotr Lebeděv (1866–1912) – ruský fyzik
 Platon Lebeděv (* 1956) – ruský podnikatel
 Sergej Lebeděv (* 1981) – ruský geolog a spisovatel
 Valentin Lebeděv (* 1942) – sovětský kosmonaut ruské národnosti
 Viktor Lebeděv (* 1988) – ruský zápasník
 Natalja Lebeděvová (* 1949) – sovětská atletka
 Taťjana Lebeděvová (* 1976) – ruská atletka

Jiný význam 
 Lebeděv Lebeď XII – ruské vojenské průzkumné letadlo vyrobené v průběhu první světové války

Ruská příjmení